Naeba hat folgende Bedeutungen:

 Naeba (Vulkan), Stratovulkan in den japanischen Präfekturen Nagano und Niigata
 Naeba Ski Resort, Wintersportgebiet in der japanischen Präfektur Niigata